Jazz () може значити:

Музика 
 Джаз — вид музичного мистецтва
 Jazz Records — лейбл звукозапису
 Jazz (альбом Queen)
 Jazz (альбом Рая Кудера)

Різне 
 Джаз — сорт яблук
 «Jazz» — канадська авіалінія